Een verkeersweg:
 N444 (België)
 N444 (Frankrijk)
 N444 (Nederland), zie Provinciale weg 444
 N444 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing